UEFA Cup finalen 2004 var en fodboldkamp der blev spillet den 19. maj 2004. Kampen blev spillet foran 39.000 tilskuere på Ullevi i Göteborg, og skulle finde vinderen af UEFA Cup 2003-04. De deltagende hold var spanske Valencia og franske Olympique Marseille. 

Den var kulminationen på den 33. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA siden etableringen af UEFA Cup i 1971. For Valencia gjaldt det at det var første gang at de var nået frem til finalen i turneringen, mens Marseille i 1999 tabte til Parma. 

Kampen blev ledet af den italienske dommer Pierluigi Collina.

Kampen 
På grund af kraftig vind var der ikke de store målchancer i 1. halvleg, før i de allersidste sekunder. Marseilles målmand Fabien Barthez nedlagde Mista i straffesparksfeltet, hvilket dommere takserede til direkte rødt kort og straffespark til Valencia. Dette omsatte Vicente til en spansk 1-0 føring, lige inden spilleerne gik til pause. I 2. halvleg havde Valencia kontrol med kampen, og efter 58 minutter øgede Mista føringen til 2-0, hvilket også blev kampens resultat. 

Roberto Ayala fra Valencia blev kåret til kampens bedste spiller.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Europa League 2003/04 på UEFAs hjemmeside 

2004
Valencia CF
Olympique de Marseille
Fodbold i 2004
Sport i Göteborg